Мартынково — название населённых пунктов:

Россия 
 Мартынково — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Мартынково — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Мартынково — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.